William Talley House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Talley House (Safford, Arizona), NRHP-ID 87002581
 William Talley House (Wilmington, Delaware), NRHP-ID 85000310